Кили-Пик () — самая высокая вершина в горах Маккензи () на территории Юкон (Канада), расположена в 25 км от дороги Канол, невдалеке от границы с Северо-западными территориями. Высота 2972 м.

Вершина названа в часть Джозефа Кили, исследователя и геолога ирландского происхождения.

Примечания 

Горные вершины Канады
Горы Территории Юкон